Miejscowości w USA:
 Myrtle – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Myrtle – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Union
Gminy w USA:
 Myrtle (ang. Myrtle Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Knox
 Myrtle (ang. Myrtle Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Oregon
 Myrtle (ang. Myrtle Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Myrtle (ang. Myrtle Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail

sv:Spöken i Harry Potter#Missnöjda Myrtle